En Pologne, Wąsosz est le nom de localités :

 dans la voïvodie de Basse-Silésie
 gmina de Wąsosz, dans le powiat de Góra, 
 Wąsosz, ville siège de cette gmina.

 dans la voïvodie de Podlachie
 gmina de Wąsosz, dans le powiat de Grajewo,
 Wąsosz, village siège de cette gmina.

 dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Wąsosz, village de la gmina de Końskie,
 Wąsosz, village de la gmina de Fałków, dans la voïvodie de Sainte-Croix,

dans la voïvodie de Silésie
 Wąsosz, village de la gmina de Koniecpol, 
 Wąsosz, village de la gmina de Konopiska.

 dans d'autres voïvodies :
 Wąsosz, village de la voïvodie de Cujavie-Poméranie
 Wąsosz, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Wąsosz, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale